Медведчикова  — деревня в Тюменской области Тобольского района  находится на берегу реки Иртыш, входит в состав Малозоркальцевского сельского поселения.

Население

Улицы 
Зеленая улица
Луговая улица
Улица Мелиораторов
Полевая улица
Придорожная улица
Садовое товарищество Березка-1
Садовое товарищество Строитель-2

История 
 1931 году был организован колхоз, в 1951 году было объединение в колхоз "Жданова".

Примечания

Ссылки 
 Сайт администрации Тюменской области

Населённые пункты Тобольского района